Amenardis II - boska małżonka Amona, córka Taharki. Urząd sprawowała w latach 670-640 p.n.e. Od 659 roku p.n.e. współdzieliła urząd z Nitokris I, córką Psametycha  I. Adopcja nastąpiła pod wpływem nacisku władcy wywartego na Szepenupet II. Mówi o tym tekst na steli, zwanej Stelą Adopcji. Zabytek ten znajduje się obecnie w Muzeum Egipskim w Kairze. Stela została odnaleziona w 1897 roku w Karnaku przez Georges'a Legraina.
Imię własne - Darowana-przez-Amona

Imię tronowe - Ukochana-przez-Tefnut

Bibliografia 
 
 
 Černý J. - „Religia starożytnych Egipcjan”, PIW, Warszawa 1974.

Boskie Małżonki Amona
Taharka